Alessandro Fiorani is een Luxemburgs voetballer die speelt als verdediger voor de Luxemburgse club Jeunesse Esch.

Carrière
Fiorani speelde in de jeugd van UN Käerjeng 97 waar hij ook zijn profdebuut maakte in 2006. In 2015 tekende hij een contract bij Progrès Niedercorn waar hij drie seizoenen speelt alvorens een contract te tekenen bij Jeunesse Esch.

Luxemburgs voetballer